"Las Rosas" puede referirse a:

Toponimia 
 Rosas (Madrid), barrio del distrito de San Blas, Madrid, España.
 Las Rosas, entidad de población del municipio de El Rosario, provincia de Santa Cruz de Tenerife, España.
 Las Rosas, entidad de población del municipio de San Juan de la Rambla, provincia de Santa Cruz de Tenerife, España.
 Estación de Las Rosas, estación del Metro de Madrid.
 Las Rosas, municipio del departamento Belgrano, en la provincia de Santa Fe, Argentina.
 Villa de Las Rosas, localidad situada en el departamento San Javier, provincia de Córdoba, Argentina.
 Las Rosas, localidad y municipio de Chiapas, México.